Osoby o nazwisku Ellsworth
 Oliver Ellsworth (1745–1807) – prawnik i polityk amerykański, prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
Miejscowości w USA:
 Ellsworth – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Ellsworth – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Ellsworth – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Ellsworth – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Ellsworth – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Ellsworth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
 Ellsworth – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Ellsworth – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Ellsworth – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
 Ellsworth – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Ellsworth (ang. Ellsworth Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Ellsworth (ang. Ellsworth Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Ellsworth (ang. Ellsworth Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ellsworth (ang. Ellsworth County) – w stanie Kansas

Stacja polarna w Antarktyce:
 Ellsworth Station